«Золотой дом» Нерона () — дворцово-парковый комплекс в Риме, начатый постройкой после разрушительного пожара 64 года н. э. Это крупнейшая по площади городская резиденция монарха, когда-либо существовавшая в Европе, однако уступающая в площади Запретному городу в Пекине. После гибели Нерона в 68 году недостроенный дворец был заброшен, при Тите сгорел; его территория была вновь открыта публике и застроена общественными зданиями (Колизей, форум и термы Траяна, Триумфальная арка Тита, Базилика Максенция и др.).

Расположение 

Римский пожар 64 года расчистил в городе обширные пространства, прилегавшие к Палатинскому холму, центру империи (arx imperii), некогда — месту жительства легендарных царей Рима. Первым цезарем, построившим свой, пока ещё скромный, дворец на склонах Палатина, был Август (первое десятилетие до н. э.). Тиберий, когда жил в Риме, обитал во дворце Августа, и, вероятно, расширил его. В четвёртом десятилетии н. э. Калигула выстроил на Палатине новый дворец, соединённый с Форумом высоким деревянным мостом, «чтобы ходить в гости к Юпитеру». Нерон, по словам А. В. Амфитеатрова, «нашёл Палатин уже застроенным и не дающим волю его творческой фантазии… не застраивать же было ему единственную пустующую часть холма — area Palatina — традиционное место свиданий государей с приветствующим их народом». Он начал с постройки «проходного дворца» (domus transitoria), дворца-пассажа, соединявшего в низине Палатинский и Эсквилинский холмы. До 64 года планы постройки обширной виллы внутри города, а, возможно, и полной реконструкции Рима, не могли быть реализованы: пришлось бы пойти против вековой традиции и снести десятки храмов и монументов, что даже Нерону было не по силам. Пожар 64 года снял это препятствие.

Использовав постигшее родину несчастье, Нерон построил себе дворец, вызывавший всеобщее изумление не столько обилием пошедших на его отделку драгоценных камней и золота — в этом не было ничего необычного, так как роскошь ввела их в широкое употребление, — сколько лугами, прудами, разбросанными, словно в сельском уединении, тут лесами, там пустошами, с которых открывались далекие виды, что было выполнено под наблюдением и по планам Севера и Целера, наделенных изобретательностью и смелостью в попытках посредством искусства добиться того, в чем отказала природа, и в расточении казны принцепса…Тацит, Анналы, кн. XV ст. 42, в переводе А. С. Бобовича

Планы Севера и Целера не сохранились; современные историки оценивают площадь дворца от 40 до 120 га. Территория его захватывала Палатин, Эсквилин, склоны Квиринала и Целия, и низину между ними, где впоследствии был построен Колизей. «Прикидывая этот путь к петербургским расстояниям, мы получаем территорию от Сенатской площади до института путей сообщений, оттуда к Аничкову мосту и от него к Троицкому мосту. Для Парижа это Лувр, Тюльери и Елисейские поля, вместе взятые. Словом, целый маленький мир». Захват земель Нероном породил эпиграмму:

Roma domus fiet: Veios migrate QuiriteSi non et Veios occupat ista domus Рим отныне дворец. Отправляйтесь же в Вейи, квириты, Если и Вейи уже этим не стали дворцом

Дворец 
Ядром нероновой виллы стал собственно дворец, руины которого сегодня доступны для посетителей в парке Траяна, к северо-востоку от Колизея. Золотым он был назван из-за позолоченного купола (впервые в Риме применённого в частной, а не храмовой, постройке). Вероятно, это был единственный из запланированных дворцов, завершённых до смерти Нерона.

Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора высотой 36 метров; площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был длиной более 1,5 км; внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем — поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них — множество домашней скотины и диких зверей… в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды. И когда такой дворец был закончен и освящен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить по-человеческиСветоний, Жизнь двенадцати цезарей, Нерон, ст.31

Описание Светония, составленное спустя полвека после гибели Нерона и его дворца, указывает на две особенности, подтверждённые археологами. Целер и Север, впервые в Риме, украсили мозаикой не только стены, но и потолки (своды). Впоследствии, мозаики на куполах станут массово применяться в византийском храмостроительстве. Главный круглый зал был оснащён ложным внутренним куполом, который вращался рабами для услаждения гостей цезаря. Плиний Старший, современник Нерона, рассказал о судьбе Фабулла, талантливого художника: почти все его работы оказались сосредоточены во дворце Нерона («темницей его искусства был Золотой Дом») и погибли вместе с ним.

Колосс 
Вопреки утверждению Светония, сооружённая греком Зенодором статуя Нерона (Colossus Neronis, Колосс Нерона) стояла не под куполом, а вне здания, на границе дворца и города, лишь окружённая портиком. Высота её оценивается от 30 (Плиний) до 36 (Светоний) метров. После смерти Нерона Веспасиан приказал изменить лик статуи, дабы она олицетворяла бога Солнца; при Адриане (в царствование которого Светоний написал «Жизнь двенадцати цезарей») её перенесли на новое место, к амфитеатру Флавиев; по имени Колосса амфитеатр получил современное название — Колизей. Коммод заменил божественный лик колосса собственным. Фундаменты статуи были разобраны лишь в 1936 году.

Разрушение 

Отон, правивший всего три месяца, выделил на достройку дворца 50 миллионов сестерциев. Флавии, преемники Нерона и Отона, тяготились доставшимся им дворцом-виллой. Очередной пожар при Тите, бушевавший три дня и три ночи, дал повод к разборке дворца и полной перепланировке территории: «При пожаре столицы он (Тит) воскликнул: „Все убытки — мои!“ — и все убранство своих усадеб отдал на восстановление построек и храмов, а для скорейшего совершения работ поручил их нескольким распорядителям из всаднического сословия». На землях Золотого дворца Флавии построили новый форум, термы, амфитеатр; отдалённые участки отошли под частную застройку. При этом низменности были засыпаны землёй и спланированы; под этими завалами сохранились в неприкосновенности дошедшие до нас залы дворца.

Современность 
Законсервированные временем подземные залы были случайно вскрыты в XV веке. Фрески, хорошо сохранившиеся до того времени, под действием влаги начали разрушаться. Считается, что обвалы потолков дворца в XX веке произошли из-за дождей.

В 1999 году, после двадцати лет реставрации, помещения дворца в парке Траяна (район Монти, вблизи Колизея) были открыты для посетителей (только организованные экскурсии). В 2005 году по соображениям безопасности комплекс вновь закрыли, и после проведения неотложных работ он открылся в феврале 2007 года.

30 марта 2010 года в ходе реконструкции обрушилась большая часть потолка.

Примечания

Ссылки 
 Античные источники на psylib.org.ua 
 Античные источники на ancientrome.ru 

Дворцы Древнего Рима
Дворцы Рима
Нерон
64 год
Здания и сооружения, построенные в I веке
Недостроенные здания и сооружения